Tintenfass steht für: 
 Tintenfass, einen Behälter zur Aufbewahrung von Tinte
 Tintenfass (Zeitschrift), eine Publikation des Diogenes Verlags
 Tintenfass (Rhön), einen Basaltsee am Farnsberg in der Rhön 

Siehe auch:
 Tintenfass der Wetterau